Pappenheim peut faire référence à :

Toponyme 
 Pappenheim, une ville allemande de Bavière
 Pappenheim, un petit État du Saint-Empire romain germanique

Patronyme 
 Artur Pappenheim (1870-1916), médecin et biologiste allemand.
 Bertha Pappenheim (1859-1936), féministe et humaniste allemande.
 Friedrich-Carl Rabe von Pappenheim (1894-1977) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Godefroy Henri, comte de Pappenheim (1594-1632), maréchal du Saint-Empire pendant la Guerre de Trente Ans.
 Karl Pappenheim, ichtyologiste allemand

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand